zpn – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Santa Inés Yatzechi